Ізяслав II Мстиславич (бл.1097 — 13 листопада 1154) — князь курський (1127—1130), полоцький (1130—1132), переяславський (1132—1133; 1142—1146), волинський (1135—1142; 1146—1151), Великий князь київський (1146—1149; 1151—1154).
 Ізяслав IV Мстиславич (? — бл. 1239) — князь вишгородський (1232—1235, 1236—1239), Великий князь київський (травень 1235 — березень 1236; квітень—травень 1236).